Die Libanesische Premier League 2005/06 war die 46. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zehn Mannschaften an. Titelverteidiger war der Nejmeh Club. Die Saison begann am 12. November 2005 und endete am 13. Mai 2006.

Hekmeh FC, Shabab al-Sahel und Al-Akhaa al-Ahli Aley stiegen nach der Saison 2004/05 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Racing Beirut und Salam Zgharta.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2005/06 bei Soccerway.com
 Saison 2005/06 bei RSSSF.com

2005 06
Fußballsaison 2005/06